Termin LNBP ima više značenja.

 1,3-b-galaktozil-N-acetilheksozamin fosforilaza, enzim
 Nacionalna profesionalna košarkaška liga ()